HMS Nelson può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Nelson (1814) – nave di linea
HMS Nelson (1876) – incrociatore corazzato
HMS Nelson (28) – nave da battaglia della Classe Nelson